Longhi ima više značenja:
 Longhi, Chieti
 Longhi, Macerata
 Longhi, Vicenza